Ни́жние Та́волги — старинная уральская деревня в Невьянском городском округе Свердловской области, Россия. Вместе с деревней Верхние Таволги один из двух центров русского народного промысла Таволжской керамики.

Население 
По переписи 2010 года постоянное население — 367 человека, из них 177 мужчин и 190 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (97 %).

Долговременная динамика численности населения:

География 
Деревня Нижние Таволги расположена к востоку от Уральских гор при впадении реки Таволги в реку Нейву. На месте устья реки образуют небольшой пруд. Деревня находится к северу от Екатеринбурга, к югу от Нижнего Тагила, в 14 км (по шоссе 17 км) к северо-востоку от районного центра города Невьянска и в 2 км от деревни Верхние Таволги.

История 
Деревня была основана в конце XVII века и известна гончарным промыслом. Мастерские выпускали глиняную посуду чёрную и глазурованную посуду. Деревня входила в состав Быньговской волости Екатеринбургского уезда. В 1869 году население состояло из 323 мужчин и 356 женщин, проживавших в 105 дворах. Гончарным промыслом занимались более 50 семей. В советское время гончарные артели были преобразованы в «Невьянский завод художественной керамики», который был одним из крупнейших предприятий по производству керамических изделий в СССР.

Инфраструктура 
В деревне Нижние Таволги есть действующая деревянная православная церковь Вознесения Господня, перестроенная в последние годы из старого деревянного жилого дома; работают дом культуры, библиотека, малокомлектные средняя школа и детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, опорный пункт полиции, почта и продуктовый магазин.

В Нижних Таволгах находится Таволожский минералогический музей, посещение которого входит в туристический маршрут. Для туристов неподалёку от мастерской гончара Масликова построены гостиница с баром, бильярдом и сауной, а также есть два гостевых домика, которые можно снять в аренду.

Добраться до деревни можно на автобусе из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Невьянска.

В 2018 году был построен железобетонный мост через реку Нейву на автодороге в направлении деревни Сербишино.

Промышленность 

 ООО «Таволожская керамика» (цех по производству керамических изделий);
 ИП Масликов С. В. (частная мастерская по производству керамики);
 СХПК «Таволжский» (сельскохозяйственный кооператив).

Промысел 
Издавна в деревнях Нижние и Верхние Таволги существует народный промысел по изготовлению и художественной росписи керамики. Таволожская керамика известна на весь Урал и пользуется большой популярностью у гостей Уральской земли. В деревне Нижние Таволги находится самая большая мастерская по производству керамических изделий. В Верхних Таволгах — Музей Таволожской керамики и гостиница.

Основная часть трудоспособного населения занята производством керамики или работают в Невьянске.

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=6012
 https://web.archive.org/web/20160505071959/http://gotoural.com/tourist_attractions/52
 https://web.archive.org/web/20160222055200/http://prof-nt.ru/node/90

Населённые пункты Невьянского городского округа
Центры художественного промысла